Uefa Europa League 2009/2010 var det första året Europa League spelades, turneringen var tidigare känd som Uefacupen, och hade spelats i 39 år.

Finalen spelades på HSH Nordbank Arena, Hamburgers hemmaarena, i Hamburg, Tyskland. Tävlingen vanns av Atlético Madrid som finalslog Fulham med 2–1 efter förlängning.

Uppbyggnad 
Totalt 192 lag från 53 förbund inom Uefa förväntas delta i Uefa Europa League 2009/2010, vilket även var den första upplagan någonsin efter namnbyte från UEFA-cupen. Länder tilldelades platser i Europa League utefter ländernas ranking på UEFA:s lista över ligornas kvalité och status.

Nedan visar vilka rankingplatser som ger hur många platser i UEFA Europa League:
 Förbund rankade 1-6 får tre lag var
 Förbund rankade 7-9 får fyra lag var
 Förbund rankade 10-53 får tre lag var, förutom Liechtenstein, Andorra och San Marino som endast får ett lag
 De tre förbunden som ligger bäst till på UEFA:s "Fair Play"-lista får ett lag var (denna säsong var det Norge, Danmark och Skottland)

Uppdelning av lag 
Första kvalomgången (46 lag)
 14 ligatvåor från förbund rankade 37-51 (förutom Liechtenstein)
 29 ligatreor från förbund rankade 22-51 (förutom Liechtenstein)
 3 lag från Fair Play-listan

Andra kvalomgången (80 lag)
 23 vinnare från den första kvalomgången
 24 cupvinnare från förbund rankade 30-53
 18 livatvåor förbund rankade 19-36
 6 ligatreor från förbund rankade 16-21
 6 ligafyror från förbund rankade 10-15
 3 ligafemmor från förbund rankade 7-9

Tredje kvalomgången (70 lag)
 40 lag från den andra kvalomgången
 12 cupvinnare från förbund rankade 18-29
 3 ligatvåor från förbund rankade 16-18
 6 ligatreor från förbund rankade 10-15
 3 ligafyror från förbund rankade 7-9
 3 ligafemmor från förbund rankade 4-6 (ligacupvinnare för Frankrike)
 3 ligasexor från förbund rankade 1-3 (ligacupvinnare för England)

Playoff-omgång (76 lag)
 35 vinnare från den tredje kvalomgången
 17 cupvinnare från förbund rankade 1-17
 3 ligatreor från förbund rankade 7-9
 3 ligafyror från förbund rankade 4-6
 3 ligafemmor från förbund rankade 1-3
 15 förlorare från den tredje kvalomgången till Uefa Champions League

Gruppspel (48 lag)
 38 vinnare från playoff-omgången
 10 förlorare från playoff-omgången till Uefa Champions League

Slutspel (32 lag)
 24 kvalificerade från gruppspelet (varje etta och tvåa från de olika grupperna)
 8 tredjeplacerade lag från gruppspelet i Uefa Champions League

Kvalomgångar

Första kvalomgången

Andra kvalomgången

Tredje kvalomgången

Playoff-omgången

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Grupp J

Grupp K

Grupp L

Slutspel

Slutspelsträd

Sextondelsfinal

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Skytteligan 
Skytteligan i Uefa Europa League 2009/2010 (exkluderat kval- och playoff-omgångarna) är följande:

Källa: Skytteligan

Se även 
 Uefa Champions League 2009/2010
 Uefa Europa League

Referenser

Externa länkar 
 Tävlingsformat 2009/2010 (UEFA.com)